Doby est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Larry Doby (1923-2003), joueur de baseball américain
, danseuse et actrice hongroise
 (né en 1982), canoéiste franco-belge
 (1940-2011), chancelier universitaire américain

Prénom
 (1913-1992), joueur américain de football américain

Toponyme

, communauté de l'Oklahoma

Voir aussi

Homonymie de patronyme